Finala Ligii Campionilor 1999 a fost un meci de fotbal jucat pe data de 26 mai 1999, Meciul a fost câștigat de Manchester United cu scorul de 2-1. Golurile lui Manchester United au fost marcate de Sheringham în minutul 90+1}} și de Solskjær în minutul 90+3. Manchester United a câștigat în ultimele minute meciul. Golul lui Bayern München a fost marcat de Basler în minutul 6.

Detalii

Referințe

Legături externe 
 Treble1999 
 United crowned kings of Europe, BBC, Mai 26, 1999

1999 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA